Водоснабжение Екатеринбурга — это процесс обеспечения бесперебойной подачи доброкачественной воды от источника до потребителя в количестве, необходимом для функционирования Екатеринбургской агломерации.

Водоснабжение Екатеринбурга представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
 Забор сырой воды из источников водоснабжения и транспортировка до станций водоподготовки;
 Подготовка воды в соответствии с санитарными правилами и нормами;
 Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения и обеспечение нужд пожаротушения города

Цифры и факты 

Доля предоставления услуг водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 87 %. Доля потребления по категориям абонентов от общего водопотребления составляет:
 Население – 39,2 %;
 Промышленность, бюджетные организации и прочие потребители (с учётом сверхлимитного потребления) – 19,4 %;
 Подготовка ГВС – 20,2 % (в т.ч. неподготовленная вода для СУГРЭС 21,2 %).

Источники водоснабжения и гидротехнические сооружения 

Основным источником водоснабжения Екатеринбурга является гидротехнический каскад Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ на реке Чусовой. Дополнительными источниками являются Ревдинское, Новомариинское водохранилища на реке Ревде и Нязепетровское водохранилище на реке Уфе с каскадом насосных станций перекачки. Резервным источником при возникновении чрезвычайных ситуаций является Верх-Исетское водохранилище на реке Исеть.

Гидротехнические сооружения предназначены для накопления, регулирования и подачи исходной воды на станции водоподготовки, а также для борьбы с разрушительными действиями водной стихии. В состав гидротехнических сооружений, обеспечивающих водоснабжения Екатеринбурга, входят:
 Плотины на водохранилищах: Нязепетровское, Верхне-Макаровское, Волчихинское, Ревдинское, Новомариинское;
 Внешние тракты перекачки воды: из Нязепетровского водохранилища в бассейн р. Чусовая, из Ревдинского в Волчихинское водохранилище;
 Тракт подачи воды из Волчихинского водохранилища на фильтровальные станции водоподготовки (от рыбозащитных сооружений по самотечному каналу до шлюз-регулятора № 3, далее по водоводам подачи исходной воды на Западную фильтровальную станцию и Головные сооружения водопровода, а также на источник теплоснабжения города – Среднеуральскую ГРЭС).

Водозабор на Волчихинском водохранилище расположен в 30 км от Екатеринбурга на правом берегу. Общая структура тракта подачи воды из Волчихинского водохранилища на фильтровальные станции водоподготовки представлена на рисунке.

Водоподготовка 
Фильтровальные станции выполняют барьерную роль при очистке сырой воды от природных и техногенных загрязнений и являются основным гарантом подачи населению безопасной во всех отношениях питьевой воды с соответствующими СанПиН биологическими, химическими и органолептическими показателями.
В настоящее время в городе действуют 3 крупные фильтровальные станции и 2 небольшие фильтровальные станции водоподготовки:
 Западная фильтровальная станция (текущая максимальная производительность по чистой воде – 455 тыс. м3/сут.)
 Головные сооружения водопровода (текущая максимальная производительность по чистой воде – 120 тыс. м3/сут.)
 Фильтровальная станция Сортировочная (текущая максимальная производительность по чистой воде – 40 тыс. м3/сут.)
 Станция водоподготовки в п. Северка производительностью 1,2 тыс. м3/сут.
 Станция водоподготовки в п. Изоплит производительностью 0,6 тыс. м3/сут.
В рамках реализации Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») на 2007 - 2020 годы», предполагается модернизация существующих фильтровальных станций с внедрением новых технологий и увеличением производительности.

Транспортировка воды потребителю 

Сети водопровода Екатеринбурга представляют собой сложную инженерную систему, включающую: водоводы - 31 %, уличные сети - 42 %; домовые вводы - 27 %.
После фильтровальных станций по магистральным водоводам питьевая вода распределяется по районам города, где подается потребителям через насосные станции III и IV подъемов по квартальным и уличным трубопроводам. В муниципальном образовании г. Екатеринбург существуют 2 типа систем водоснабжения:
 Централизованная система водоснабжения (питание от фильтровальных станций). Вода от Западной фильтровальной станции и Головных сооружений водопровода сначала поступает в нижнюю зону водоснабжения, откуда происходит разбор в верхние зоны I и II уровней с помощью насосных станций III-го подъема.
 Автономные системы водоснабжения (питание от подземных источников водоснабжения).
Всего на балансе МУП «Водоканал» находится 1653,9 км (из них свыше 114 км составляют тракты подачи воды) водопроводных сетей, из них порядка 70 % - чугунные трубы, 26 % - стальные, 3 % - трубы из полимерных материалов, 1 % - прочие материалы.
На водопроводных сетях города установлено:
 камер и колодцев - 23 000 шт.;
 задвижек - более 60 000 (включая насосные станции IV подъёма и водомерные узлы);
 пожарных гидрантов – 6 500 шт. (в том числе на балансе МУП «Водоканал» - 4 548 шт.);
 водоразборных колонок – свыше 600 шт.;
 насосных станций 3-4 подъёма – свыше 280 шт.;
 артезианских скважин – свыше 50 шт.;
 водонапорных башен – свыше 15 шт.
В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся также водопроводные сети и сооружения, расположенные в отдаленных пригородных поселках.
Водоснабжение поселков осуществляется из подземных водозаборов (артезианских скважин). В основном существует две принципиальные схемы подачи воды из скважины потребителям: вода из скважин глубинными насосами подается в сборные трубопроводы, по которым транспортируется в резервуар чистой воды (РЧВ) на насосной станции II подъема, затем насосными агрегатами подается в поселок, либо вода из скважин по трубопроводам поступает в водонапорную башню (ВНБ) и самотеком подается непосредственно потребителям. Исключением является жилой район Изоплит, жилой фонд, предприятия и объекты соцкультбыта которого снабжаются водой из оз. Шарташ насосной фильтровальной станцией.

См. также 
 Водоканал (Екатеринбург)
 Водоотведение Екатеринбурга
 Теплоснабжение Екатеринбурга
 Газоснабжение Екатеринбурга
 Электроснабжение Екатеринбурга

Литература 
 Стратегическое планирование деятельности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства: монография / А.А.Ковальчик, Д.Г.Высокинский; Урал. федер. университет первого Президента России Б.Н.Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Урал. федер. университета, 2012. - 196 с.: ил. ISBN 978-5-321-02159-0

Ссылки 
 Официальный сайт .

Водоснабжение и водоотведение Екатеринбурга